Кловис () — топоним и антропоним.

Топонимы 
 Кловис (Нью-Мексико) — город, административный центр округа Карри в штате Нью-Мексико в США.
 Культура Кловис — наименование археологической культуры, по названию города Кловис в Нью-Мексико.
 Кловис (Калифорния) — город в округе Фресно в штате Калифорния в США.

Антропонимы 
 «Кловис Дардантор» (1896) — роман Жюля Верна.
 Кловис Корнийяк (род. 1968) — французский киноактер.

См. также 
 Хлодвиг (значения)